Казимеж Брусикевич (; 16 февраля 1926, Вильнюс, Литва — 4 января 1989, Варшава, Польша) — польский актёр театра, кино и радио.

Биография 
Дебютировал на сцене в 1941 г. в Вильнюсе, в возрасте 15 лет. Актёрскому мастерству учился в театральной студии в Вильнюсе до 1944 года, потом переехал в Торунь и там по 1948 г. выступал в театре. В 1949 г. сдал актёрский экзамен, затем работал в театрах в Познани, Варшаве и Катовице. Создал много актёрских воплощений в спектаклях «театра телевидения» и радиопостановках. Имел характерный голос и был также актёром озвучивания. Его жена — актриса Лидия Корсакувна.

Избранная фильмография 

  — Запрещённые песенки / Zakazane piosenki — солдат.
  — В крестьянские руки / W chłopskie ręce — скрипач на деревенской игре.
  — Моё сокровище / Skarb — жених.
  — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia — телевизионный техник.
  — Ирена, домой! / Irena do domu! — руководитель Мецё, жених Квятковской.
  — Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru — официант в гостинице.
  — Домашняя война / Wojna domowa — Войцех, друг Казимежа Янковского (только в серии 10).
  — Путешествие за улыбку / Podróż za jeden uśmiech — курортник на кемпинге.
  — Украденная коллекция / Skradziona kolekcja — инженер Поделяк, бриджист и филателист.
  — Отец королевы / Ojciec królowej — Корыциньский.
  — Большой пикник / Wielka majówka — государственный служащий.

Признание 

 1956 — Золотой Крест Заслуги.
 1977 — Рыцарь Ордена Возрождения Польши.
 1981 — Офицер Ордена Возрождения Польши.
 1985 — Награда Министра культуры и искусства ПНР первой ступени.
 1987 — Золотая почетная юбилейная медаль общества Полония.

Ссылки 
 Актёр на сайте kino-teatr.ru 
 Актёр на сайте filmweb.pl 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актёры Польши
Актёры озвучивания Польши